Río Hondo (departement), een departement in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Villa Río Hondo, een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Rio Hondo (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Río Hondo (Zacapa), een gemeente in departement Zacapa in Guatemala
Hondo (rivier), een rivier in Belize, Mexico en Guatemala